Eudoxia eller Eudocia kan syfta på:

 Eudoxia (namn) – ett kvinnonamn och personer med namnet
 Eudoxia (djur) – ett nässeldjurssläkte